Dimitriana Surdu – lanciatrice del peso moldava
 Romeo Surdu – calciatore rumeno
 Victor Surdu – politico e agronomo rumeno